Риба: Дуэты () — двадцать седьмой студийный альбом американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр, выпущен 18 сентября 2007 года на лейбле «Lost Highway Records».

Reba: Duets стал вторым альбомом Рибы в 21 веке, и один из её самых успешных альбомов в карьере. Он возглавил Billboard 200, а также кантри чарт и чарт самых скачиваемых альбомов.

Альбом получил положительные отзывы от большинства критиков, а также был сертифицирован Платиновым с продажами более млн. копий в США.

Чарты 
Альбом

Итоговые годовые чарты

Синглы

Список композиций

Примечания

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2007 году (Billboard)

Ссылки 

Альбомы Рибы Макинтайр
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, спродюсированные Джастином Тимберлейком
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний